Петтибон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Петтибон, Раймонд (англ. Raymond Pettibon; род. 16 июня 1957, Тусон, штат Аризона, США) — современный американский художник и музыкант.
 Петтибон, Шеп (англ. Shep Pettibone; род. 10 июля 1959, Нью-Джерси, США) — американский музыкальный продюсер, ремиксёр, автор песен.